Čustović ist der Familienname folgender Personen:

 Adnan Čustović (* 1978), bosnischer Fußballspieler
 Hamdija Čustović (1946–2021), jugoslawischer Sänger